Alfredo Reichlin – politico e partigiano italiano, padre di Lucrezia
 Alfredo Vittorio Reichlin – calciatore italiano
 Bruno Reichlin – architetto svizzero
 Johann Reichlin (meglio noto come Johannes Reuchlin) – filosofo, umanista e teologo tedesco
 Lucrezia Reichlin – economista italiana, figlia di Alfredo